Электроста́ль (до 1928 года — Зати́шье), — город (с 26 декабря 1938 года) областного подчинения в Московской области России. Входит в городской округ Электросталь. Население города —  чел. (). Расположен в 52 километрах (38 км от МКАД) к востоку от Москвы. В окрестностях города берёт начало река Вохонка (приток Клязьмы), а также притоки Вохны — Марьинка и Ходца. На севере Электросталь граничит с землями Ногинского мехлесхоза, а с юга и юго-востока — с землями Павлово-Посадского района. На западе и востоке к городской территории вплотную подходят лесные массивы.

Этимология 
В 1916 году акционерное общество «Электросталь» начало строительство электрометаллургического завода качественных сталей, близ дачного посёлка Затишье. В 1928 году посёлок Затишье переименован в Электросталь; с 1938 года — город с тем же названием.

История 

С давних времён на территории современного города Электросталь существовали деревни Высоково, Шебаново и Афанасово. Их обычное существование закончилось, когда в 1916 году близлежащее урочище Затишье было выбрано для строительства двух заводов: электрометаллургический завод «Электросталь» и Богородский снаряжательный завод. Название своё урочище получило из-за своего расположения в глуши и тишине, хотя и находилось недалеко от Москвы.

В 1916 году 6 тысяч мобилизованных крестьян начали строительство. Мощность завода планировалась для начала 30 тысяч снарядов в сутки. 28 февраля 1917 года первые изделия были собраны.

Металлургический завод был основан Николаем Второвым несколькими месяцами позже снаряжательного. Он выдал первую продукцию в ноябре 1917 года.

В 1925 году полустанок Затишье стал станцией Электросталь.

В 1926 году рядом с этой станцией и в 1 км от Богородского шоссе находились два посёлка Пригородной волости Богородского уезда:
 при заводе № 12 (Затишье) проживало 1288 жителей (711 мужчин, 577 женщин) в 213 хозяйствах, была школа ФЗУ, вечерняя рабочая школа, библиотека, клуб, больница и лавка.
 при заводе Электросталь электрометаллургического треста — 1181 житель (667 мужчин, 514 женщин) в 488 хозяйствах (в том числе 6 крестьянских), столовая, школа 1-й ступени и лавка.

В 1928 году посёлок Затишье переименован в Электросталь.

Рост заводского производства и благоустройства привлекал многих, и в 1938 году его население насчитывало уже около 43 тысяч человек.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1938 года посёлок Электросталь был преобразован в город Электросталь, сразу перейдя в областное подчинение.

В годы Великой Отечественной войны предприятия города производили для фронта боеприпасы и снаряды для «Катюш». Было изготовлено 240 млн снарядов (из них 15 млн кумулятивных противотанковых), мин и бомб. Богородский снаряжательный завод участвовал в создании атомного оружия, а после войны занял достойное место в атомной отрасли страны. Завод был перепрофилирован на выпуск топлива для различных транспортных средств и атомных станций в 1954 году. В 1942 году в городе начинается сооружение Ново-Краматорского завода, который в послевоенные годы был перестроен в завод тяжёлого машиностроения.

Более 11 тысяч жителей Электростали участвовали в боевых действиях на фронте, около 4 тысяч погибли. 13 электростальцев удостоены звания Героя Советского Союза.

Почётное звание «Город Трудовой Доблести и Славы» присвоено Электростали 7 апреля 2015 года постановлением президиума Межгосударственного союза городов-героев. Этого звания город удостоен за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовой трудовой героизм, проявленный жителями города Электросталь в борьбе с фашистскими захватчиками и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны.

26 декабря 2022 года городу была присуждена награда губернатора «Прорыв года» в номинации «Эффективное управление муниципальными программами».

Статус 

В рамках административно-территориального устройства области Электросталь имеет статус города областного подчинения, которым он является с 1938 года.

В рамках организации местного самоуправления, город вместе с 10 сельскими населёнными пунктами образует городской округ Электросталь. Городской округ был создан в 2004 году в границах города, а к 1 января 2018 года ему были переподчинены также 10 сельских населённых пунктов упразднённого сельского поселения Стёпановское Ногинского муниципального района, в связи с чем к 1 января 2018 года соответствующая административно-территориальная единица получила расширенный статус — город областного подчинения с административной территорией.

География

Население

Спорт 

В городе расположены следующие спортивные сооружения: ледовый дворец спорта «Кристалл», крытый тренировочный каток им. А. С. Ионова, стадион «Кристалл», спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь», спортивный комплекс «Кристалл», спортивный комплекс «Авангард», теннис-центр, плавательные бассейны «Кристалл» и «Металлург», конно-спортивный клуб «Авангард». В 2006 году после масштабной реконструкции открыт стадион для хоккея на траве на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Электросталь».

На территории города действуют МСУ дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо „Электросталь“», МОУ дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва „Кристалл-Электросталь“» по водным видам спорта, ДЮСШ по футболу «Восток». 7 сентября 2012 года было открыто футбольное поле с искусственным покрытием на территории школы № 11.

Наиболее известной спортивной трибуной города является ледовый дворец спорта «Кристалл», рассчитанный на 3500 человек. Изначально ледовый дворец «Кристалл» был домашней ареной для одного из старейших хоккейных клубов страны — «Кристалла», основанного в 1949 году и выступавшего в чемпионате России среди команд регионов зоны «Центр». В 2014 году было принято решение о расформировании команды и переводе её в МХЛ. 7 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие ледового дворца спорта после реконструкции. В рамках мероприятий на ледовой арене состоялся гала-матч открытия Всероссийского фестиваля среди любительских команд сезона 2017—2018 года Ночной хоккейной лиги.

Также в городе существуют спортивно-технический клуб «Азимут», «Электростальский городской клуб туристов», туристический дом «Килятор», автомобильный клуб «ФСТ» (ралли-спринты, скоростное маневрирование), профессиональный футбольный клуб «Кристалл».

Здравоохранение 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Электростальская Центральная городская больница»
 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 21 ФМБА России»
 Частные медицинские центры «Инвитро», «Контракт», «Медина», «Новая медицина», «Гемотест».

Образование

Муниципальные образовательные учреждения 

В настоящее время на территории городского округа Электросталь находятся:
 5 гимназий;
 3 лицея;
 14 общеобразовательных школ;
 вечерняя сменная общеобразовательная школа;
 42 дошкольных образовательных учреждения (центры развития ребёнка, детские сады общеразвивающего вида, детские сады комбинированного вида);
 2 детские музыкальные школы — учащиеся музыкальных школ городского округа Электросталь принимали участие в международных, всероссийских, областных, зональных конкурсах, одержав более ста побед;
 3 центра дополнительного образования: «Станция юных техников», «Центр „Диалог“», «Центр „Росток“»;
 детская художественная школа. Ученики школы неоднократно занимали призовые места на региональных и международных конкурсах, являлись обладателями премий президента РФ и премий губернатора Московской области.

Вузы 
 Электростальский политехнический институт (филиал Московского политехнического университета)
 Филиал Московского государственного открытого университета
 Филиал Российского государственного гуманитарного университета (очная и заочная формы обучения)
 Новый гуманитарный институт (дневная и вечерняя формы обучения, факультеты лингвистики, дизайна и туризма)
 Московский финансово-юридический университет МФЮА-центр дистанционного доступа в Электростали (заочное обучение)
 Филиал Современной гуманитарной академии

Средне-специальное образование 

 Московский областной политехнический колледж — филиал ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“»
 Электростальский колледж
 Электростальский медицинский колледж ФМБА России (медсестринское отделение и зуботехническое отделение)
 Государственный профессионально-педагогический колледж
 Московский областной базовый музыкальный колледж им. А. Н. Скрябина

Начальное профессиональное образование 
 Четыре профессионально-технических училища

Негосударственные (частные) общеобразовательные организации 
 Православная классическая гимназия им. Андрея Рублёва
 некоммерческая общеобразовательная организация «Школа „Атон“»

Культура и религия 

Работает городской музейно-выставочный центр.

В декабре 2008 года в историко-художественном музее состоялась научно-практическая конференция «Второвские чтения», в которой участвовали потомки основателя города, Н. А. Второва, историки-краеведы, изучающие его жизнь и деятельность. Чтения было решено сделать регулярными.

Учреждения культуры 

В городе действуют историко-художественный музей, выставочный зал, шесть центров культуры, три многозальных кинотеатра — «Современник», «Галерея кино» и «Вики Синема». Крупнейшим учреждением культуры Электростали является Культурный центр «Октябрь», открытый в 1963 году. Решение о строительстве было принято руководством Ново-Краматорского завода им. Сталина. Такой дворец в городе был построен впервые: зрительный зал рассчитан на 850 мест.

В городе имеется Централизованная библиотечная система, включающая 13 библиотек.

Культурно-досуговые учреждения:
 КЦ «Октябрь»
 КЦ им. Н. П. Васильева
 КЦ им. М. Горького (законсервирован капитальный ремонт, фактически разрушен)
 КЦ «Досуг»
 АНО «КСК „Кристалл“» (ДК им. К. Маркса)

Православная община 

Православная община в Электростали образовалась в сентябре 1990 года. В 1991 году в храме преподобного Андрея Рублёва — первом храме города, переделанном из ДОСААФ — была проведена первая служба. В 1996 году к нему был пристроен крестильный храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, и 2 января 1999 года в нём прошла первая служба. Также в 1996 году на территории городской больницы был построен и освящён больничный храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

26 октября 1991 года на собрании православной общины города Электростали было принято решение о строительстве храма Вознесения Господня на месте сгоревшего в начале 1990-х годов Дома культуры «Строитель». 8 июня 1994 года на месте строительства был освящён памятный крест и закладной камень в основание фундамента будущего храма. Заложение в фундамент закладного камня произошло в 2001 году.

Фестиваль «Городские цветы» 
В июне 2006 года на бульваре Проспекта Ленина впервые состоялся областной фестиваль «Цветы Подмосковья». Каждое лето коллективы городских предприятий включаются в творческий конкурс, украшая бульвар. Организаторами фестиваля учреждены несколько премий в номинациях: «За яркость», «Оригинальность», «Приз зрительских симпатий» и «Цветы глазами детей».

Фестиваль японской анимации 
В Электростали дважды проводился фестиваль японской анимации. Первый прошёл 26 октября 2008 года, а второй — 18 октября 2009 года. Помимо них, компанией Reanimedia четырежды проводился фестиваль анимационного кино Японии «Реанифест»: 30 июня и 1 июля, 19—21 ноября 2012 года, а также 29—30 июня, 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Климат

Промышленность 

Электросталь является центром металлургии и тяжёлого машиностроения — город обладает крупнейшим в стране производством ядерного топлива, высококачественной стали, тяжёлого машиностроения и химической продукции. Кроме этого, в городе работают более сотни средних и малых предприятий, которые производят строительные материалы, одежду, книги и журналы, школьную и офисную мебель, продукты питания и многое другое.

Основные предприятия:
 «Машиностроительный завод» («МСЗ», «Элемаш») — крупнейшее предприятие атомного машиностроения, входит в состав корпорации «ТВЭЛ». Предприятие производит ядерное топливо для АЭС, прецизионные нержавеющие трубы (ООО «Элемаш-спецтрубпрокат»), постоянные магниты, ферриты и металлический кальций. Продукция поставляется на АЭС 13 стран, эксплуатируется в каждом восьмом коммерческом реакторе мира;
 «Металлургический завод „Электросталь“»;
 «Электростальский завод тяжёлого машиностроения» («ЭЗТМ») — производитель технологического оборудования для металлургии и горно-обогатительной промышленности;
 «Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского» выпускает фильтрующие средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения и химически опасных веществ, фильтрующие ткани, катализаторы, химические поглотители, осушители и активные угли;
 Котельно-строительная компания — проектирование и строительство котельных, тепловых пунктов и мини-ТЭЦ;
 Завод теплообменного оборудования «Бойлер» — производство теплообменников, оборудования для водоподготовки;
 Завод «ОСТ-Тара» группы «ОСТ» — производство стеклотары;
 ЭНПО «Неорганика» — производство водоочистителей: ткани и нетканые материалы, активные угли и катализаторы, фильтрующие материалы, фильтры различных марок;
 «Электростальский домостроительный комбинат» («ЭДСК») — производство товарного бетона и строительного раствора; производство стеновых блоков; промышленность сборных железобетонных и бетонных (за исключением стеновых материалов) конструкций и изделий. В 2011 году на базе комбината был образован индустриальный парк «Электростальский». Основным резидентом индустриального парка стала корейская компания «LG-Hausys»;
 Производственный комплекс «Элдом» — изготовление высокоточного металлорежущего инструмента, в том числе с наноструктурированным покрытием;
 ЗАО «Никбоор» — производство продукции для оснащения атомных электростанций;
 ООО «Департамент 13» — производство емкостного оборудования, толстостенных труб и обечаек, конусов.

Связь 

В Электростали принимаются все радиостанции диапазонов УКВ и FM, вещающие из Москвы.

Услуги телефонной связи 
Услуги телефонной связи предоставляют Московский филиал ПАО «Ростелеком», телекоммуникационная сеть «Инфолинк».

Доступ в Интернет 
Для физических и юридических лиц в городе предлагают свои услуги семь интернет-провайдеров: телекоммуникационная сеть «Инфолинк», ООО «Флекс» (Flex), «Домолинк» (ОАО Ростелеком), ЗАО «Элкател» и ООО «Элтелекор» (принадлежат ПАО Ростелеком), ООО «Стальнет», «Билайн» и «Теле2».

Телевидение 
Почти 98 % города подключены к телевизионным сетям. Услуги аналогового кабельного телевидения предоставляют ООО «Элтелекор» (принадлежат «ПАО Ростелеком», 50 каналов аналогового ТВ) и ООО «МСС» (26 каналов аналогового ТВ); цифрового ТВ — ПАО «Ростелеком», «Билайн ТВ» (103—149 каналов через IPTV); аналого-цифрового ТВ — сеть «Инфолинк» (29 каналов аналогового и 127 каналов цифрового ТВ).

В городе есть местное телевидение. Представлено двумя городскими каналами: «Телеканал ЭлТВ» (информационный, совместно с 360°) и ВРТ (развлекательный, сетевой партнер — TV XXI). Трансляция идёт в аналоговых сетях ООО «МСС», ПАО «Ростелеком» и сети «Инфолинк».

Основные торговые центры и торговые сети 

 Сеть магазинов «Atac»;
 сеть магазинов «Auchan»;
 ТЦ «Апельсин»;
 сеть салонов сотовой связи «Билайн»;
 гипермаркет «Глобус»;
 магазины «Детский мир»;
 сеть магазинов бытовой техники и электроники «DNS»;
 сеть магазинов «Дикси»;
 сеть салонов сотовой связи «Евросеть»;
 гипермаркет «Максидом»;
 сеть магазинов и гипермаркетов «Магнит»;
 магазины аудио-видео и бытовой техники «М.Видео»;
 сеть салонов сотовой связи «Мегафон»;
 ТЦ «Меридиан»;
 офисы продаж и обслуживания ОАО «МТС»;
 ТЦ «Новый северный»;
 ТРЦ «Парк Плаза»;
 сеть магазинов «Перекрёсток»;
 сеть магазинов «Пятёрочка»;
 сеть салонов сотовой связи «Связной»;
 магазины спортивного инвентаря «Спортмастер»;
 сеть салонов сотовой связи «Tele2»;
 ТЦ «Центральный»;
 ТРЦ «Эльград»;
 магазины аудио-видео и бытовой техники «Эльдорадо».

Энергетика 

На западе, поблизости от города, проходит кольцевой газопровод Московской области (КГМО), на северо-востоке от города размещена Ногинская подстанция (район посёлка Красный Электрик), подающая в город электроэнергию от ЕЭС.

В 1999 году в южной части города пущена мини-ТЭЦ на базе газотурбинной установки и котлов производства концерна ABB мощностями 16,8 МВт электрической и 37 МВт — тепловой.

Транспорт 

Прямое автобусное сообщение с городами Москва (маршруты № 399 и 1214) и Ногинск (№ 20, 23 и 49, маршрутные такси № 65, 69). Пригородные автобусы до станции Фрязево (№ 103, 38, 40, 42, 60,) деревни Пушкино (№ 39), посёлка имени Воровского (станция Храпуново, автобусы № 49). Развита сеть внутригородских автобусных перевозок, включающая 15 маршрутов.

Беспересадочное сообщение электропоездами с Москвой (время движения до платформы Серп и Молот (пересадка на станции метро «Римская» и «Площадь Ильича») составит примерно 1 час 15 минут), Железнодорожный, Электроугли, Реутов.

В мае 2010 года на участке Захарово — Москва-Курская запущен электропоезд-экспресс, следующий из Ногинска на Курский вокзал и имеющий остановки на платформах и станциях Машиностроитель, Электросталь, Железнодорожная, Новогиреево, Москва-Курская. Время движения электропоезда от станции Электросталь до станции Москва-Курская составляет около 1 часа.

В 5 км от города находится железнодорожная станция Фрязево, имеющая прямое сообщение, кроме того, с городами Электрогорск, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Дрезна, Петушки, Покров, Костерёво, Лакинск (станция Ундол), Владимир, Реутов, Электроугли, Щёлково, Монино, Королёв, Мытищи, а также автобусным маршрутом с Раменским.

Памятники 

 Памятник академику Н. Д. Зелинскому открыт в июле 2013 года перед проходной химико-механического завода;
 Памятник основателю города, промышленнику Н. А. Второву открыт 13 сентября 2002 года перед ДК имени М. Горького. Скульптор Д. Стритович;
 Памятник Карлу Марксу расположен перед ДК имени К. Маркса;
 Памятник — стела Герою Социалистического Труда, строителю Ялагину Ивану Васильевичу — на перекрёстке улицы Ялагина и Фрязевского шоссе;
 Мемориальная доска С. И. Золотухе работы Д. Стритовича открыта 3 сентября 2013 года на фасаде заводоуправления ПАО «МСЗ»;
 Бюст Героя Советского Союза В. Д. Корнеева — напротив входа в МОУ СОШ № 3;
 Бюст советскому государственному деятелю, заместителю председателя Совета Министров СССР, министру чёрной металлургии СССР Ивану Федоровичу Тевосяну — на площади возле перекрестка улиц Мира и Тевосяна;
 Монумент электростальцам-ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС открыт 22 ноября 2006 года перед КЦ имени Н. Васильева. Скульптор Н. Лысенко;
 Памятный камень погибшим от репрессий — на площади возле перекрёстка улиц Мира и Тевосяна;
 Памятная доска Валентину Васильевичу Чебыкину, генеральному директору НПО «Неорганика»;
 Монумент металлургу открыт 16 ноября 2017 года на привокзальной площади к 100-летию металлургического завода «Электросталь»;
 Памятный знак «Электросталь — город воинской и трудовой славы» — в сквере у ЭПИ МАМИ;
 Мемориал миномету «Катюша» в сквере возле центральной проходной Электростальского завода тяжелого машиностроения;
 Памятник (мемориальный камень) министру среднего машиностроения Е. П. Славскому — в сквере между центральной проходной Машиностроительного завода и зданием заводского комитета профсоюза.
 Бюст Е. И. Дёминой — в сквере у КЦ «МСЗ».

Фотогалерея

Города-побратимы 

  Бэньси, Китай — с 6 апреля 2011 года
  Даньян, Китай — с 16 октября 2012 года
  Крушевац, Сербия — договор о намерениях от 14 октября 2012 года
  Ниш, Сербия — с 12 сентября 2008 года
  Новополоцк, Белоруссия — с 18 июня 2011 года
  Полоцк, Белоруссия
  Перник, Болгария
  Ростов, Ярославская область — с 26 декабря 2013 года
  Сосновый Бор, Россия — с 8 сентября 2007 года
  Струмица, Северная Македония — с 12 декабря 2013 года
  Шученг, Китай — с 20 декабря 2010 года

В кинематографе 
 Электросталь неоднократно упоминается в фильме швейцарского режиссёра Даниэля Шмида «Березина, или Последние дни Швейцарии»; оттуда родом главная героиня фильма.
 Многие сцены в фильме Владимира Кучинского «Хоровод» снимались в Электростали.
 Многие сцены фильма «Легенда № 17» снимались в Электростали, в частности, можно увидеть Ледовый дворец спорта «Кристалл», а также пруд рядом с ним.
 Фрагменты фильма «Старые стены» сняты в Электростали.
 Фрагменты фильма «Корпоратив» снимались на проспекте Ленина.
 Некоторые сцены «Москва слезам не верит» сняты в городе.

См. также 
 Баковский исправительно-трудовой лагерь — промышленное строительство в Электростали в 1955—1956 годах

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. Кн. 2. — М.: Московский рабочий, 1980. — 608 с.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского округа Электросталь
 История герба Электростали

Населённые пункты городского округа Электросталь
Переименованные населённые пункты России